Кубок Словаччини з футболу 2015–2016 — 23-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словаччині. Титул вдруге поспіль здобув клуб «Тренчин».

Календар

Четвертий раунд 
Матчі відбулись 13-14, 20 і 28 жовтня 2015.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2015

|}

1/8 фіналу 
Матчі відбулись 3, 4 і 11 листопада 2015.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 листопада 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 листопада 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 листопада 2015

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2016

|}

Півфінали 
Перші матчі пройшли 5-6 квітня, а матчі-відповіді - 12-13 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Словаччини на futbalnet 
 Кубок Словаччини на soccerway

2015—2016
Словаччина
Словаччина
2015 у словацькому спорті
2016 у словацькому спорті